Kinoteka je lahko:

kinoteka, ustanova, kjer hranijo in predvajajo filme;
Slovenska kinoteka.